Seznam polkov z zaporedno številko 54.

Seznam 
 Pehotni
 54. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 54. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 54. pehotni polk (Wehrmacht)
 54. strelski polk (ZSSR)
 54. lovski polk (Wehrmacht)
 54. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 54. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 54. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 54. artilerijski polk (Wehrmacht)
 54. polk metalcev megle (Wehrmacht)
 54. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi